Rajd Finlandii 1976 (26. Jyväskylän Suurajot - Rally of the 1000 Lakes) – 26 Rajd Finlandii rozgrywany w Finlandii w dniach 27-29 sierpnia. Była to siódma runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1976. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Jyväskylä.

Wyniki końcowe rajdu

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja producentów po 7 rundach 

 Uwaga: Tabela obejmuje tylko pięć pierwszych miejsc.

Przypisy 

Finlandia
1976
1976 w Finlandii
Sport w Jyväskylä